Op het tennistoernooi van Wimbledon in 1978 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 28 juni tot en met 8 juli 1978.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Helen Cawley en JoAnne Russell waren als vijfde geplaatst. Zij bereikten de kwart­finale, waarin zij werden uitge­scha­keld door Françoise Dürr en Virginia Wade.

Het eerste reekshoofd, Billie Jean King en Martina Navrátilová, bereikte eveneens de kwart­finale. Daarin verloren zij van Sue Barker en Mona Guerrant.

Het als vierde geplaatste Australische duo Kerry Reid en Wendy Turnbull won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als zevende geplaatste koppel Mima Jaušovec en Virginia Ruzici in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun vierde gezamen­lijke titel. Reid had daar­naast zeventien eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Turnbull vier.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Twee Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Betty Stöve en de Australische Evonne Goolagong-Cawley waren het tweede reekshoofd – zij bereikten de derde ronde, maar daar lieten zij verstek gaan.
 Elly Vessies en de Tsjecho-Slowaakse Regina Maršíková kwamen niet voorbij de tweede ronde.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1978